Валентин Овсянников: Овсянников, Валентин Александрович (1942—2004) — советский и российский историк-краевед, педагог.
 Овсянников, Валентин Валентинович (род. 1961) — российский композитор, создатель и художественный руководитель Московского детского театра эстрады.